Глухой губно‐губной носовой согласный — звук, используемый в некоторых языках. В МФА обозначается как ⟨⟩: комбинация буквы для звонкого губно-губного носового согласного и диакритического указателя глухости. Эквивалент X-SAMPA — m_0.

Происхождение

Примечания

Литература 

 
 
 
  
 
 
  
 

Губно-губные согласные